Ге́рцог Но́рфолк (, ) — герцогский титул знаменитой английской фамилии Говард. Древнейший из ныне существующих герцогских родов в пэрстве Англии (титул с 1483 года), является вторым по иерархии среди существующих британских герцогств после не связанного с определённой семьёй титула «герцог Корнуольский», который автоматически присваивается старшему сыну монарха (обычно герцог Корнуольский одновременно является и принцем Уэльским). Род герцогов Норфолков выделяется среди прочих аристократических семейств ещё и приверженностью многих его представителей католицизму после Реформации XVI века.

Герцоги Норфолк обладают также подчинёнными титулами: граф Арундел (также древнейший графский титул Англии), граф Суррей, граф Норфолк, барон Бомонт, барон Мелтреверс, барон Фицалан, барон Клан, барон Освестри, барон Ховард из Глоссопа.

Происхождение. Графы Норфолк 
Первые графы Норфолк были из семьи Биго; когда их род пресёкся, Эдуард I дал своему пятому сыну, Томасу Бразертону (1300—1338) титул графа Норфолк. От его правнука по женской линии, Томаса Моубрея, герцога Норфолк и Ноттингем, через его старшую дочь Маргариту, бывшую замужем за сэром Робертом Говардом, происходят позднейшие герцоги Норфолк. Из них в истории примечательны:

Первые герцоги 
Джон Говард, 1-й герцог Норфолк, сын сэра Роберта, враг дома Ланкастеров; при Эдуарде IV стал генерал-капитаном. Так как он помогал Ричарду III прийти к власти, то последний, после смерти внучатого племянника его матери, Джона Моубрея, умершего без мужского потомства, в июне 1483 года дал ему титул герцога Норфолк. Говард погиб вместе с королём в 1485 году в битве при Босворте. Посмертно был обвинён парламентом в государственной измене, и у его семьи был отнят герцогский титул.

Томас Говард, 2-й герцог Норфолк, сын предыдущего. В битве при Босворте попал в руки Генриха VII, после трёхлетнего заточения был освобождён, но носил лишь титул графа Суррей. В 1495 году он вторгся в Шотландию, король которой, Яков IV, вызвал его на поединок. Став в 1501 году лордом-казначеем, принимал деятельное участие во внешней политике при Генрихе VII, а затем и при Генрихе VIII, который после победы над шотландцами при Флоддене в 1513 году возвратил ему титул герцога Норфолка. Умер в 1524 году.

Томас Говард, 3-й герцог Норфолк (1473—1554), старший сын предыдущего.

Томас Говард, 4-й герцог Норфолк (1536—1572), внук предыдущего и сын казнённого Генри, графа Суррей (известного поэта), пользовался сначала большим расположением королевы Елизаветы I, но потом, так как он добивался руки заточённой Марии Стюарт, был посажён в Тауэр. Выпущенный на свободу, он вновь вступил в переписку с Марией и даже вовлёк в переговоры папу, Филиппа Испанского и герцога Альбу, в интересах освобождения пленницы и для свержения Елизаветы с престола. По обнаружении заговора он был казнён; семья его опять лишилась всех имений и титулов.

Лишение титула. Графы Норфолк (XVII век) 
Сын 4-го герцога, Филипп Говард (1557—1595, умер в заключении; канонизирован Католической церковью как мученик) в 1580 году унаследовал от матери титул граф Арундел; с того времени старшая линия Говардов носит этот древний титул.

Сын Филиппа Говарда, Томас Говард, граф Арундел и Норфолк (1585—1646) получил в 1603 году от Якова I обратно титул графа Суррей, позднее назначен великим маршалом; в 1644 году пожалован в графы Норфолк (последнее означало, что титул «герцог Норфолк» не будет присвоен другой семье). Он составил значительное собрание предметов искусства и древностей, часть которых, Arundel-Marbles (Marmora Arundeliana), была им подарена Оксфордскому университету.

Его внук, Томас Говард, 5-й герцог Норфолк (1627—1677) получил после Реставрации от Карла II в 1660 году обратно герцогский титул; это скорее было реабилитацией семьи, нежели личной наградой герцога, который был слабоумен и не исполнял фамильных обязанностей лорда-маршала. Его титул унаследовал брат Генри (1628—1684), который был изгнан из Палаты лордов в 1678 году как католик.

XVIII—XIX века 
Чарльз Говард, 11-й герцог Норфолк (1746—1815), отступил от католицизма и получил этим право, с 1780 года, заседать в парламенте в качестве депутата от Карлейля; в палате он был противником Норта и Питта. Ту же оппозицию он продолжал, после смерти отца в 1786 году, в палате лордов. После жизни, полной разнообразных причуд и капризов, он умер бездетным. Оставшиеся имения и должности перешли к его родственнику,  Бернарду Эдварду Говарду (1765—1842), первому католическому пэру, после закона об эмансипации католиков занявшему место в палате лордов.

Генри Чарльз, 13-й герцог Норфолк (1791—1856), сын Бернарда-Эдварда Говарда, в 1829 году, в качестве первого католического депутата, вступил в палату общин, в 1837 году назначен казначеем королевского придворного штата, а в 1841 году, ещё при жизни отца сделан пэром, с титулом лорда Мэльтрэверс. В 1846 году, как приверженец вигов, стал обершталмейстером. Он был решительным противником ультрамонтанства. Вместе с правительством Рассела он, в 1852 году, сложил свою должность; в 1853 году, при Абердине, получил одно из высших придворных званий. На смертном одре вернулся в католицизм.

Генри Грэнвилл Говард, 14-й герцог Норфолк (1815—1860), старший сын предыдущего, с 1837 года член палаты общин, в противоположность отцу стоял за католические интересы, после роспуска парламента в 1852 году оставил политическое поприще и умер в 1860 году. Титул его перешёл к его сыну, Генри Фицалану-Говарду, 15-му герцогу Норфолк (1847—1917).

Современность 
 Филип Фицалан-Говард (1879—1902), старший сын 15-го герцога, умер неженатым
 Бернард Фицалан-Говард, 16-й Герцог Норфолк (1908—1975), второй сын 15-го герцога
 Майлс Фицалан-Говард, 17-й герцог Норфолк (1915—2002), правнук второго сына 13-го герцога

Нынешний носитель титула — Эдуард Фицалан-Говард, 18-й герцог Норфолк (р. 1956). Наследник — старший сын герцога, лорд Генри Майлз Фицалан-Говард, граф Арундел (р. 1987).

Список герцогов Норфолк

Герцоги Норфолк, первая креация (1397) 
 1397—1399: Томас де Моубрей, 1-й герцог Норфолк (1365—1399), также 6-й барон Моубрей и 7-й барон Сегрейв с 1382, 1-й граф Ноттингем с 1383, 3-й граф Норфолк с 1398, граф-маршал в 1386—1398, капитан Кале в 1391—1398, сын Джона де Моубрея, 4-го барона Моубрея, и Элизабет де Сегрейв.
 1425—1432: Джон де Моубрей, 2-й герцог Норфолк (1392—1432), второй сын предыдущего
 1432—1461: Джон Моубрей, 3-й герцог Норфолк (1415—1461), единственный сын предыдущего
 1461—1476: Джон Моубрей, 4-й герцог Норфолк (1444—1476), единственный сын предыдущего

Герцоги Норфолк, вторая креация (1481) 
 1481—1483: Ричард Шрусбери, 1-й герцог Йоркский (1473—1483), второй сын английского короля Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл. Также являлся графом Норфолком и графом Ноттингемом.

Герцоги Норфолк, третья креация (1483) 
 1483—1485: Джон Говард, 1-й герцог Норфолк (1425—1485), также 1-й барон Говард с 1470, 12-й барон Моубрей и 13-й барон Сегрейв с ок. 1481, граф-маршал Англии с 1483, лорд-адмирал Англии с 1483, сын сэра Роберта Говарда из Стоук-Нейланда (ок. 1384/1385 — 1436) и Маргарет Моубрей, дочери Томаса Моубрея, 1-го герцога Норфолка первой креации.
 1514—1524: Томас Говард, 2-й герцог Норфолк (1443—1524), сын предыдущего;
 1524—1554: Томас Говард, 3-й герцог Норфолк (1473—1554), старший сын предыдущего;
 1554—1572: Томас Говард, 4-й герцог Норфолк (1536—1572), старший сын Генри Говарда, графа Суррея и внук предыдущего;
 1660—1677: Томас Говард, 5-й герцог Норфолк (1627—1677), старший сын Генри Говарда, 22-го графа Арундела (1608—1652), праправнук 4-го герцога Норфолка;
 1677—1684: Генри Говард, 6-й герцог Норфолк (1628—1684), второй сын Генри Говарда, 22-го графа Арундела (1608—1652), праправнук 4-го герцога Норфолка, младший брат и преемник 5-го герцога Норфолка;
 1684—1701: Генри Говард, 7-й герцог Норфолк (1655—1701), старший сын предыдущего;
 1701—1732: Томас Говард, 8-й герцог Норфолк (1683—1732), старший сын лорда Томаса Говарда (1662—1689) и внук 6-го герцога Норфолка;
 1732—1777: Эдвард Говард, 9-й герцог Норфолк (1685—1777), второй сын лорда Томаса Говарда (1662—1689) и внук 6-го герцога Норфолка;
 1777—1786: Чарльз Говард, 10-й герцог Норфолк (1720—1786), сын Генри Чарльза Говарда (1668—1720), троюродный брат 9-го герцога Норфолка;
 1786—1815: Чарльз Говард, 11-й герцог Норфолк (1746—1815), единственный сын предыдущего;
 1815—1842: Бернард Эдвард Говард, 12-й герцог Норфолк (1765—1842), сын Генри Говарда (1713—1787), троюродный брат 10-го герцога Норфолка;
 1842—1856: Генри Чарльз Говард, 13-й герцог Норфолк (1791—1856), единственный сын предыдущего;
 1856—1860: Генри Гренвиль Фицалан-Говард, 14-й герцог Норфолк (1815—1860), старший сын предыдущего;
 1860—1917: Генри Фицалан-Говард, 15-й герцог Норфолк (1847—1917), старший сын предыдущего;
 1917—1975: Бернард Мармадьюк Фицалан-Говард, 16-й герцог Норфолк (1908—1975), единственный сын предыдущего;
 1975—2002: Майлз Фрэнсис Стэплтон Фицалан-Говард, 17-й герцог Норфолк (1915—2002), 4-й барон Говард из Глоссопа (с 1972), старший сын Бернарда Фицалана-Говарда, 3-го барона Говарда из Глоссопа (1885—1972), троюродный племянник 16-го герцога Норфолка;
 с 2002: Эдвард Уильям Фицалан-Говард, 18-й герцог Норфолк (род.1956), граф Арундел (1975—2002), старший сын 17-го герцога Норфолка;
 Наследник: Генри Майлз Фицалан-Говард (род. 1987), лорд Малтрейверс (1987—2002), граф Арундел (с 2002), старший сын 18-го герцога Норфолка.

Литература 
 Robinson, John Martin. The Dukes of Norfolk: A Quincentennial History. Oxford University Press, 1982.

Ссылки 

 
 Catholic Dukes of Norfolk. Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. 1913

Герцогские титулы
Норфолк

Норфолк